Olaszország
San Giorgio Albanese, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében
San Giorgio in Bosco, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében
San Giorgio Canavese, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
San Giorgio a Cremano, község Olaszországban, Campania régióban, Nápoly megyében
San Giorgio dei Genovesi, templom Nápolyban
San Giorgio delle Pertiche, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében
San Giorgio su Legnano, település Olaszországban, Lombardia régióban, Milánó megyében
San Giorgio di Lomellina, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
San Giorgio di Mantova, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében
San Giorgio Martire, templom Nápolyban
San Giorgio Monferrato, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
San Giorgio di Nogaro, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében
San Giorgio delle Pertiche, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében
San Giorgio di Pesaro, település Olaszországban, Marche régióban, Pesaro és Urbino megyében
San Giorgio Piacentino, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Piacenza megyében
San Giorgio di Piano, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyében
San Giorgio della Richinvelda, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Pordenone megyében
San Giorgio Scarampi, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében